Won by Strategy – cortometraggio del 1904 diretto da Lewin Fitzhamon
 Won by Strategy – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Warwick Trading Company